Mulhouse-Ville - Chalampé